В 2010 году победительницей французского турнира Большого шлема в парном разряде среди девушек стала интернациональная пара Тимея Бабош / Слоан Стивенс.

Общая информация 
Представительница Венгрии выигрывает турнир в этом разряде впервые с 2005 года, а американка — с 1995. Бабош играет в решающем матче Roland Garros второй год подряд.

Впервые с 2003 года в финале играет чисто испанская пара.

Посев 

  Каролина Плишкова /  Кристина Плишкова (Первый раунд)
  Габриэла Дабровски /  Дарья Гаврилова (Второй раунд)
  Настя Колар /  Ан-Софи Местах (Первый раунд)
  Беатрис Капра /  Вероника Сепеде Роиг (Четвертьфинал)

<ol start="5">
 Тимея Бабош /  Слоан Стивенс (Титул)
 Ирина Хромачёва /  Сильвия Нирич ''(Второй раунд)
 Тамара Чурович /  София Ковалец ''(Первый раунд)
 Людмила Киченок /  Элина Свитолина''(Полуфинал)

Сетка

Первые раунды

Секция 1 

| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=67
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Э.Касино  Ж.Суврейн
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= М.Граге  С.Чжэн
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Р.Хогенкамп  С.ван дер Сар
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=[5]
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= И.Хромачёва  С.Нирич
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=[10]

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Н.Колар  А.Местах
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=68
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К.де Бернарди  Л.Жанжан
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=[12]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А.Гамис  А.Перес
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= И.Кремень  Л.Кумкхум
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= П.Лейкина  Н.Пипия
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[7]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А.Сол  Д.Ковинич
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=[10]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ж.Жинье  М.Понс
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Т.Бабош  С.Стивенс
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Н.Аббас  У.Джабир
| RD2-score01-1=7| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=[10]| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=63
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=[8]

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= М.Граге  С.Чжэн
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= И.Хромачёва  С.Нирич
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= К.де Бернарди  Л.Жанжан
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= И.Кремень  Л.Кумкхум
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А.Сол  Д.Ковинич
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Т.Бабош  С.Стивенс
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Н.Аббас  У.Джабир
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= М.Граге  С.Чжэн
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= Т.Бабош  С.Стивенс
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= М.Граге  С.Чжэн
| RD4-score01-1=0
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=5
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3
|RD1=первый раунд
|RD2=второй раунд
|RD3=1/4 финала
|RD4=1/2 финала

| score-width=15
| team-width=180

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Л.Кичёнок  Э.Свитолина
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=[10]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Я.Бучина  А.-Л.Фридзам
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=[4]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Й.Якшич  П.Пехова
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Г.Мин  А.Омаэ
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А.Эсс  Л.Сарразан
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=64
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К.Дину  Д.Эрич
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Я.Чепелова  Ш.Шкамлова
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=61
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Б.Капра  В.Сепеде
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= Т.Чурович  С.Ковалец
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К.Гарсия  Ш.Сеатён
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Э.Мутагути  Р.Одзаки
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= П.Каня  М.Линетт| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Л.Дэвис  К.Уильямс
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Н.Костич  Г.Мугуруса
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Г.Дабровски  Д.Гаврилова| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= Л.Кичёнок  Э.Свитолина
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Г.Мин  А.Омаэ
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=64
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К.Дину  Д.Эрич
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Б.Капра  В.Сепеде
| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К.Гарсия  Ш.Сеатён
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= П.Каня  М.Линетт
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Г.Дабровски  Д.Гаврилова
| RD2-score08-1=66
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= Л.Кичёнок  Э.Свитолина
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= Б.Капра  В.Сепеде
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=65
| RD3-score03-3=[10]
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= П.Каня  М.Линетт
| RD3-score04-1=64
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=[8]

| RD4-seed01=8
| RD4-team01= Л.Кичёнок  Э.Свитолина
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Финал

Ссылки 
 

Юниоры
Франция